Niemcy:
 Hollstein – dzielnica Hessisch Lichtenau

Osoby:
 Jürgen Hollstein – niemiecki polityk
 Martin Hollstein – niemiecki kajakarz

Zobacz też:
 Holstein